Біда́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний захід від Парижа, 180 км на південний захід від Бордо, 100 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2920 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6479,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Мерія муніципалітету Бідар 
 Туристичне бюро муніципалітету Бідар 
 [ Розташування муніципалітету Бідар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї